Толука има више значења:

 Толука
 Толука (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Толука (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Толука (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Толука (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Толука (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Толука (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Толука, насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Толука (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Толука (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Толука (Азизинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику